Osoby 
 Jakub Hanus (1988-1941), polski oficer
 Jerome Hanus (1940-), amerykański duchowny
 Kevin Hanus (1993-), niemiecki motocyklista

 Miejsca
 Hanus (gajówka)
 Hanus (leśniczówka)

Zobacz też